Le   d'armée,  ou V corps est une grande unité militaire et peut faire référence à divers corps d'armée :

Allemagne
 
  de réserve de la Deutsches Heer
  d'armée (Allemagne)
  d'armée de montagne (Allemagne)
États-Unis
  d'armée (États-Unis)
  (armée de l'Union) au sein de l'armée du Potomac au cours de la guerre de Sécession.
France
  d'armée (France)
Italie
  corps d'armée, du Regio esercito 
 Royaume-Uni
  d'armée (Royaume-Uni)

Catégorie : Homonymie d'unités militaires